Umphang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Tak, Thailanda, cu o populație de 25.757 de locuitori și o suprafață de 4.325,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 6 subdistricte (Tambon), care sunt subdivizate în 38 de sate (Muban). 

Amphoe în provincia Tak